

Miejscowości w USA 
 Van Buren – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Crawford
 Van Buren – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Grant
 Van Buren – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Van Buren – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Van Buren – miejscowość w stanie Missouri, w hrabstwie Carter
 Van Buren – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Onondaga
 Van Buren – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Hancock

Gminy w USA 
 Van Buren (ang. Van Buren Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Crawford
 Van Buren (ang. Van Buren Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Newton
 Van Buren (ang. Van Buren Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Union
 Van Buren (ang. Van Buren Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Brown
 Van Buren (ang. Van Buren Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Clay
 Van Buren (ang. Van Buren Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Daviess
 Van Buren (ang. Van Buren Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Fountain
 Van Buren (ang. Van Buren Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Grant
 Van Buren (ang. Van Buren Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Kosciusko
 Van Buren (ang. Van Buren Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie LaGrange
 Van Buren (ang. Van Buren Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Madison
 Van Buren (ang. Van Buren Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Monroe
 Van Buren (ang. Van Buren Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Pulaski
 Van Buren (ang. Van Buren Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Shelby
 Van Buren (ang. Van Buren Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Jackson
 Van Buren (ang. Van Buren Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Keokuk
 Van Buren (ang. Van Buren Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Lee
 Van Buren (ang. Van Buren Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Van Buren
 Van Buren (ang. Van Buren Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Van Buren (ang. Van Buren Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Wayne
 Van Buren (ang. Van Buren Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie St. Louis
 Van Buren (ang. Van Buren Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Jackson
 Van Buren (ang. Van Buren Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Newton
 Van Buren (ang. Van Buren Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Wright
 Van Buren (ang. Van Buren Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Onondaga
 Van Buren (ang. Van Buren Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Renville
 Van Buren (ang. Van Buren Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Darke
 Van Buren (ang. Van Buren Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Hancock
 Van Buren (ang. Van Buren Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Putnam
 Van Buren (ang. Van Buren Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Shelby

Hrabstwa w USA 
 hrabstwo Van Buren (ang. Van Buren County) – w stanie Arkansas
 hrabstwo Van Buren (ang. Van Buren County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Van Buren (ang. Van Buren County) – w stanie Michigan
 hrabstwo Van Buren (ang. Van Buren County) – w stanie Tennessee

Osoby 
 Martin Van Buren – amerykański prezydent
 Abigail Van Buren – amerykańska dziennikarka i felietonistka